F-Minus foi uma banda de punk rock dos Estados Unidos.

A banda começou em Huntington Beach, Califórnia, em 1995 com Brad Logan, Jen Johnson, Timmy Chunks e Awol. Pouco tempo depois Sarah Lee substitui Timmy Chunks na guitarra. Quanto ao resto do ano de 1996 foi um início lento, devido a Brad e Awol, passarem a maior parte do ano em turnês, trabalhando com bandas. Então em 1997 o baterista Chris Lagerborg (RIP) substitui Awol, e eles começaram a fazer mais concertos e gravaram os seus dos primeiros EP, Failed Society, e Won't Bleed Me. Em 1998 Adam Zuckert assume a função de baterista e Erica Daking substitui Sarah Lee na guitarra, a banda grava seu primeiro álbum, F-Minus F-Minus F-Minus . Então Brad, Jen, Erica e sim, mais um novo baterista, John Guerra, passam o ano de 1999 e 2000 em turnê pelos Estados Unidos e Europa. Em 2001 lançam o segundo álbum, Suburban Blight, e continuam em turnê. No final de 2002 Josiah Steinbrick substitui Jen no baixo, e eles gravam o álbum Wake Up Screaming, em Chicago com Steve Albini. A banda terminou em 2004.

Integrantes

Última formação
Brad Logan - voz e guitarra
Erica Daking - voz e guitarra
Joe Steinbrick - baixo
Adam Zuckert - bateria
Jen Johnson - voz e baixo

Outros integrantes
Sarah Lee - guitarra
Chris Lagerborg- bateria
John Guerra- bateria
Jen Johnson- voz e baixo

Ligações externas
Sítio oficial

Bandas da Califórnia
Bandas de punk rock
Bandas de ska
Bandas de ska punk